Джоузеф Ленард Гордън-Левит () е американски актьор, режисьор, сценарист и продуцент, носител на награда „Еми“ и номиниран за две награди „Златен глобус“ и три награди „Сатурн“. Известни филми с негово участие са „500 мига от любовта“, „G.I. Joe: Изгревът на Кобра“, „Looper: Убиец във времето“, „Генезис“, „Черният рицар: Възраждане“ и комедийният сериал „На гости на третата планета“.

Биография 
Джоузеф Гордън-Левит е роден на 17 февруари 1981 г. в Лос Анджелис, Калифорния, в семейството на „не особено религиозни“ евреи. Родителите му са сред основателите на „Еврейския Прогресивен алианс“. Баща му Денис Левит е директор на новините в радио KPFK, а майка му Джейн Гордън е програмен редактор в същото радио и кандидат за конгресмен от партията на „Мира и свободата“. Дядо му по майчина линия Майкъл Гордън е филмов режисьор в периода 1940–1970 г.

Джоузеф учи първо в гимназията „Van Nuys“, а след като завършва, през 2000 г. се записва в Колумбийския университет. В университета следва история, литература и френска поезия. Напуска през 2004 г. без да е взел диплом и се концентрира в актьорската си кариера.

На 20 декември 2014 г. Гордън-Левит сключва брак с Таша Макколи, основателка и изпълнителен директор на фирмата „Fellow Robots“. Гордън-Левит владее и френски език.

Филмография

Кино

Бележки

Външни препратки 

 
 

Американски актьори и актриси
Деца актьори
Носители на награда Еми
Американски феминисти
Евреи в САЩ
Родени в Лос Анджелис